Lill-Noren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Noren (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (25,7 ha)
Lill-Noren (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (96,3 ha)

Se även
Noren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn